Großnondorf ist der Name folgender Orte:

 Großnondorf (Gemeinde Guntersdorf), Katastralgemeinde von Guntersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Großnondorf (Gemeinde Sallingberg), Katastralgemeinde von Sallingberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch: Nondorf